Morawka – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Gołymin-Ośrodek
 Morawka – rzeka w dorzeczu Odry, w gminie Stronie Śląskie, lewy dopływ Białej Lądeckiej
 Morawka – rzeka, lewy dopływ Węgierki
 Morawka – rzeka, lewy dopływ Czarnej Nidy
 Morawka – osiedle, część Stronia Śląskiego
 Morávka – wieś gminna w Czechach, w kraju morawsko-śląskim
 Morávka – rzeka w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, prawy dopływ Ostrawicy
 Zbiornik wodny Morávka – zbiornik zaporowy w Czechach, w kraju morawsko-śląskim na rzece o tej samej nazwie
 Morawka – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte